Сумська міська централізована бібліотечна система — централізована бібліотечна система у обласному центрі місті Сумах; об'єднує 18 масових бібліотек.

Книжковий фонд бібліотечної системи становить понад 800 тис. примірників документів.

Щороку (2000-ні) міські бібліотеки Сум обслуговують понад 77 тисяч користувачів різних соціальних і вікових категорій, в тому числі майже 30 тисяч дітей. Загальна чисельність читачів юнацького віку становить  майже 20 тисяч осіб. Книговидача становить понад 1,6 млн примірників на рік. 

Нині в бібліотечних закладах працює понад 60 читацьких клубів та гуртків, які об'єднують людей різних вікових груп та різних інтересів — наприклад, Дамський клуб, клуб людей похилого віку «Посиденьки",  клуб молодих інвалідів "Країна друзів", який в 2017 році переріс у ГО "Сумський клуб "Країна друзів",  молодіжний клуб «Надія», клуб відпочинку "Гламур+", клуб "Майстерня активних мам" ляльковий гурток «Чебурашка», сімейна студія читача-початківця «Зернятко» та інші. 

Бібліотеки системи тісно співпрацюють з міською радою та виконавчим комітетом у рамках цільової комплексної програми «Бібліотека – інформаційний центр органів місцевого самоврядування». 

Починаючи від 1988 року і донині Сумську ЦБС очолює директор Заслужений працівник культури України (2004) Любов Михайлівна Стадниченко.

Загалом до складу Сумської міської централізованої бібліотечної системи входять 18 бібліотек, причому кожна філія має власну специфіку: 

 Центральна бібліотека ім.Т.Шевченка  Сумської міської централізованої бібліотечної системи (вул. Кооперативна, 6) — інформаційний центр для різних категорій користувачів, органів місцевого самоврядування, культурний, дозвілевий, громадський центр, де проходять неформальні зустрічі членів спільноти, центр міжособистісного спілкування, діє безкоштовний Інтернет-центр;
 Бібліотека-філія №1 (вул. Глинки, 1) — обслуговує читачів  мікрорайону Хіммістечка, центр духовності та здорового способу життя сім’ї свого мікрорайону;
 Бібліотека-філія №2 (вул. СКД, 22) —  центр краєзнавства, місце культурного відпочинку населення мікрорайону та депутатських зустрічей з громадою, відома своєю співпрацею із Спеціалізованою школою для розумово відсталих дітей та з Сумським обласним Соціальним гуртожитком для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 Бібліотека-філія №3  ім.О.П.Столбіна (вул. Новомістенська, 23) — колишня дитяча бібліотека, носить ім'я відомого українського письменника, члена Сумської обласної організації письменників України О. Столбіна та, відповідно, має музейну кімнату, експозиція якої присвячена життю і творчості письменника, базова по роботі з дітьми. Бібліотека кожний рік проводить Столбінівські читання. Робота з обдарованими дітьми та юнацтвом. Сучасна бібліотека йде в люди - стало девізом бібліотеки.
 Бібліотека-філія №4 (пров. Веретинівський, 8) - центр громади мікрорайону Добровільної;
 Бібліотека-філія №5  ім. А.П.Чехова (вул. Чехова, 27) — тісно співпрацює з музеєм А. П. Чехова;
 Бібліотека-філія №6 (вул. Котляревського, 1/1) -інформаційно-культурний центр громади Роменського мікрорайону. Працює  під гаслом «Сучасна бібліотека – інформація, знання, успіх»;
 Бібліотека-філія №7 (вул. Кірова, 140) — спеціалізується на профорієнтації на військові професії;
 Бібліотека-філія №8 (вул. Калініна, 55)— тут працює музей дитячої творчості, дозвілевий центр дитячої творчості „Книга відкриває світ”. Головне направлення – робота з обдарованими дітьми та юнацтвом.
 Бібліотека-філія №9 (вул. Набережна р. Стрілки, 46) —  центр екологічної культури;
 Бібліотека-філія №10 ( Білопільський шлях, 25) - інформаційно-культурний центр громади мікрорайону «Тепличний»;
 Бібліотека-філія №11 (вул. Карбишева, 17) - інформаційно-культурний центр  громади мікрорайону «Басівський». Створено музей-вітальню народної творчості «Народна світлиця», де зібрано більше 200 експонатів народної творчості;
 Бібліотека-філія №12 (с. Н. Піщане)- інформаційно-культурний центр  громади с. Піщане;
 Бібліотека-філія №14 (пр-т М. Лушпи, 54) —інформаційно-культурний центр 11 мікрорайону. Бібліотека працює за проектом «Профі Старт: вибір професії - вибір майбутнього», при закладі діє екологічна студія та школа розвитку творчих здібностей читачів-дітей;
 Бібліотека-філія №15 (вул. І.Сірка, 2-а) -має статус бібліотеки-сімейного читання. Працює за цільовою бібліотечною  міні-програмою „Сім „Я”-  відродимо сім’ю-відродимо державу»;
 Бібліотека-філія №16 (вул. Л. Українки, 4) - інформаційно-культурний центр громади Курського мікрорайону;
 Бібліотека-філія №17 (вул. Горького, 23/1) — Територія добра і милосердя, спеціалізована по обслуговуванню користувачів з інвалідністю. Створена бібліотечна міні-програма «Радість спілкування», працює безкоштовний Інтернет-центр;
 Бібліотека-філія №18 (вул. Курська, 131) - інформаційно-культурний центр Курського мікрорайону.

Усі бібліотеки здійснюють велику масову роботу, на їх базі постійно проводяться цікаві заходи, відбуваються зустрічі з відомими людьми. Всі бібліотеки системи піддключені до Інтернету. Користувачі мають можливість начатися основам комп'ютерної грамотності. 

Візиткою міста Суми є загальноміський бібліотечний проект "Золото рідного міста", який  діє в бібліотеках  системи  з 2010 року (вшанування подружніх пар, які прожили 50 років і більше). 

З 2002 року розпочато створення електронного каталогу в програмі «ІРБІС». На 1.01.2018 року електронний каталог налічує 159978 записів. Електронний каталог виставлено на сайті Сумської МЦБС.

Джерела та посилання 

 Офіційна вебсторінка Сумської міської централізованої бібліотечної системи 
 Сумська міська централізована бібліотечна система на Офіційний сайт Сумської міської ради 

Бібліотеки Сум
ЦБС України